Olaszország
San Germano dei Berici, település Olaszországban, Veneto régióban, Vicenza megyében
San Germano Chisone, község Olaszországban, Piemont régióban, Torino megyében
San Germano Vercellese, település Olaszországban, Piemont régióban, Vercelli megyében